25/8 - Pi volgens het oude Babylon
De oorspronkelijke titel van de Amerikaanse film My Soul to Take
"25/8 (nummer)", een nummer van Mary J. Blige